peut faire référence à :

Cinéma 

 End of the Road, film américain de George Blair sorti en 1944 ;
 End of the Road, film américain d'Aram Avakian sorti en 1970 ;
 End of the Road (titre du DVD français Spirit Hunters), film de J.P. Pierce sorti en 2011 ;
 End of the Road, film américain de 2022.

Télévision 

End of the Road, titre original du Bout du tunnel, épisode de la série télévisée britannique Torchwood.

Littérature 

The End of the Road, nouvelle de John Barth.

Musique 

;
End of the Road, chanson des Boyz II Men ;
End of the Road (chanson de Jerry Lee Lewis).